En Pologne, Barłogi peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Barłogi, un village dans le powiat de Koło,
 Barłogi, un village dans le powiat de Konin.

dans d'autres voïvodies :
 Barłogi, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Barłogi, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Barłogi, un village dans la voïvodie de Lubusz.